Badpaviljoen (Domburg)
 Badpaviljoen (Hindeloopen)